H70 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Asheville
 H70 – Sigla dell'HMS Fortune